GBSC steht für:
 Großbeeren Ubf (DS100-Code), Umschlagbahnhof Großbeeren, siehe Bahnhof Großbeeren #Güterverkehrszentrum
 German Bird Strike Committee (dt. „Deutscher Ausschuss zur Verhütung von Vogelschlägen im Luftverkehr“, DAVVL)

Abkürzung